Монтгомери — один из кланов равнинной части Шотландии.

Происхождение
Клан Монтгомери возник в Уэльсе и переселился в Шотландию в 12 веке в качестве вассалов Фицаланов. Клан получил своё имя по названию земель в Уэльсе, скорее всего от баронства Монтгомери, которое было расположено на землях Фицаланов около Шропшира. Нет никаких доказательств о родстве клана Монтгомери c одноимённым семейством графов Шрусбери, которые именуются так из-за земель находящихся в Кальвадосе, Нормандия.

История клана
Первым из Монтгомери в Шотландии был Роберт де Монтгомери (ум. ок. 1178), который в XII веке получил во владение земли Иглешэм в Ренфрушире. Он был сыном или внуком Арнульфа де Монтгомери и Лафракот О’Брайен, дочери короля Ирландии (Мюнстера); а его женой была Марджори, вероятно, дочь первого наследного стюарта Шотландии, Уолтера ФицАлана (предка Стюартов). Его потомок, Джон Монтгомери, 7-й лэрд Иглешэм, был великим воином, в 1388 году захватившим в плен Генри «Хотспура» Перси при Оттерберне. На выкуп за Перси он построил замок Полнун, а благодаря браку с Элизабет Эглинтон, приобрел баронства Эглинтон и Ардроссан в Эршире. Его внук, сэр Александр, губернатор Кинтайра и Напдейла, в 1445 году стал лордом Монтгомери, членом королевского совета и был предком Монтгомери из Скелморли. Другая ветвь Монтгомери, в 1801 году получившая титул баронета, происходят от Роберта, младшего брата сэра Александра.

Хью, 3-й лорд Монтгомери, в 1507 году стал графом Эглинтон. Он был среди тех, кто выступал против Якова III, и сражался при Сохиберне в 1488 году. Он также получил остров Арран и должность хранителя замка Бродик. Его брат, Роберт, был предполагаемым предком графов Александер в Ирландии. В конце XVI века они переселились в Ирландию и основали там льняное и шерстяное производство, в том числе клетчатой ткани.

Во время Реформации 3-й граф Монтгомери оставался набожным католиком и сражался на стороне Марии I Стюарт в 1568 году при Лангсайде. Он был объявлен виновным в измене и заключен в тюрьму замка Даун. Когда он освободился, то пытался обеспечить безопасность и терпимость католиков после Реформации. Его дочь, леди Маргарет, вышла замуж за Роберта Сетона, первого графа Винтона, сторонника ковенантеров во время гражданской войны, и именно их сын, Александр Сетон, в 1612 году взял фамилию Монтгомери и стал 6-м графом Эглинтон. Он был сторонником пресвитериан и приверженцем Карла II. За свои роялистские убеждения в 1659 году, после смерти Кромвеля, он был заключен в тюрьму генералом Монком. Однако уже в следующем году именно Монк восстановил монарха на троне. 9-й граф был одним из членов Тайного Совета короля Вильгельма Оранского, а позже — королевы Анны, и в ходе восстания 1715 года активно занимался обучением королевского ополчения Эршира. 11-й граф участвовал в формировании 77-го Горского пехотного полка. Арчибальд, 13-й граф Эглинтон, был известен своим знаменитым турниром в замке Эглинтон в 1839 году и в 1859 году также унаследовал (как наследник Сетонов) титул графа Винтона. Но он никогда не являлся главой семейства Сетонов, так как носил фамилию Монтгомери.

Монтгомери и Каннингемы состояли во вражде, одной из самых продолжительных в истории Шотландии. В XVI веке усадьба Эглинтон была сожжена, а 4-й граф был убит Каннингемами, пока эта вражда не была улажена правительством.

Литература
 McAndrew, Bruce A. (2006), Scotland's Historic Heraldry (Illustrated ed.), Boydell Press, p. 239, ISBN 9781843832614

Ссылки 
Клан Монтгомери на ElectricScotland.com 

М